Крус-дель-Эхе () — город и муниципалитет в департаменте Крус-дель-Эхе провинции Кордова (Аргентина), административный центр департамента.

История 
Изначально в этих местах находились индейские поселения Токо-Токо и Кавис. Затем здесь начали селиться испанские поселенцы. В 1890 году был образован муниципалитет, в том же году здесь открылась железнодорожная станция. В 1944 году было завершено строительство дамбы, в результате чего образовалось . Город рос и развивался, и в середине 1970-х стал 4-м по величине городом провинции.

В 1970-х годах железная дорога была ликвидирована, и город начал постепенно приходить в упадок.

Знаменитые жители 
 С 1929 по 1963 годы в городе (с небольшими перерывами) работал Артуро Умберто Ильиа, ставший в 1963 году президентом Аргентины. В 2003 году дом, в котором он жил, был превращён в .
 В Крус-дель-Эхе провёл детство футболист Эваристо Баррера, именно здесь он начал играть в футбол.

Примечания 

Города провинции Кордова (Аргентина)